Wildente ist ein Begriff für 

die wild lebende Stockente, von der die Haustierrassen der Ente abstammen
wild lebende Entenvögel, die zum jagdbaren Wild gezählt werden.

Siehe auch:
 Die Wildente (Begriffsklärung)